Henriettenpark steht für

 Henriettenpark (Leipzig), einen Park im Leipziger Stadtteil Lindenau
 Henriettenpark (Wien), einen Park am Henriettenplatz im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus